Le Championnat de Belgique de football D4 1972-1973 est la vingtième-et-unième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Trois descendants ensembles 
En raison des critères géographiques, trois clubs relégués de Division 3 se retrouvent dans la même série (la "D"), alors que deux autres n'en comptent aucun ("A" et "C").

Remarque 2

Clubs participants 
Le nom des clubs est celui employés à l'époque. Les matricules renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Localisation – Série A 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. Racing FC Montegnée+AS Herstalienne SRR. Fléron FC
</div>

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:AUB = R. Aubel FCBLE = R. Blégny FCM-M = R. All. Melen-Micheroux
</div>

Série A

Série B

Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:DEE = K. VC Deerlijk SportGUL = Gullegem SKZWE = VC Zwevegem Sport
</div>

Série C

Localisation – Série C

Série D

Localisation – Série D 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviation:LIE = FC Liedekerke
</div>

Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Test-match pour désigner le  classé 
Deux formations terminent, à égalité de points et de victoires, à la . Un test-match est organisé pour les départager et désigner le qualifié pour le tour final des deuxièmes.
 La rencontre se déroule au stade Julien Bergé, le terrain du R. RC Tirlemont.

Résultats des rencontres – Série A

Résumé 
Le classement de cette série comporte pendant de nombreuses semaine un décalage en termes de matchs joués. La lecture en est donc subjective et on parle plusieurs fois de leadeur ou de relégués « virtuels ».

Au fil des semaines, trois formations se détachent en tête: Dinant, Herstal et un néo-promu de Stavelot. Celui-ci est « leader aux points perdus » alors que la fin de compétition approche. Mais est-ce le manque d'expérience, nul ne la sait mais Stavelot gaspille son avantage et c'est finalement Herstal qui émerge. Un match d'appui est nécessaire pour désigner le  et là aussi, Stavelot craque.

Malmedy, Halanzy et surtout Ferrières réalisent un départ calamiteux qui au décompte final s'avère trop pénalisant.

Après cinq rencontres, l'AS Herstalienne qui s'est hissée en tête dès la  mène en compagnie de Blégny (8). Melen-Micheroux et les promus de Stavelot (7) sont les premiers poursuivants. Ces quatre formations restent invaincues. En fin de tableau, Malmedy (3) et Ferrières (1) ferment la marche. Ces deux clubs et Fléron n'ont pas encore de victoire.

Le , Herstal (13) s'isole au commandement lors de la  après avoir battu Blégny (11)au terme d'une rencontre spectaculaire (5-3). Stavelot (12) s'est glissé à la deuxième place, alors que Bomal (11) rejoint Blégny. La rencontre « SRU Verviers-Dinant » est reportée au  novembre, Ferrières (3) est la lanterne rouge précédée du trio Halanzy/Malmedy/Verviers.

Un trio se dégage 
Au tiers du championnat, c'est le promu, le CS Stavelotain (16) qui est passé devant, car Herstal (15) a concédé deux partages (à Dinant 1-1 et contre Visé (0-0). Blégny (14) précède Dinant (13) qui a gagné son match de retard. Le Skill Verviers (6), Halanzy (5) et Ferrières (4) qui n'a toujours pas de victoire ferment la marche. Lors de la , l'AS Herstal (17) reprend son bien quand Stavelot (16) s'incline (3-1) à Dinant (15-6v). Blégny (15-5v) est devant le peloton de deux fois trois équipes à 12 et 11 unités.

Le  sont jouées trois rencontres avancées de la  qui n'est normalement prévue qu'à la fin du mois de février '73. Herstal (18) et Stavelot (17) partagent (0-0) l'un contre l'autre et Dinant (17) va gagner à Malmedy (1-2).

Herstal champion d'automne 
Dans les semaines qui suivent, Herstal, Stavelot et Dinant vont ancrer leur position en tête, alors que Blégny rentre dans le rang. Lorsque la  est disputée, l'AS Herstalienne (25)vire en tête devant Dinant (24) alors que  Stavelot (21) a lâché dui lest lors d'une défaite contre Montegnée (1-2). Visé, le  n'a que 17 points. Ferrières (10) une seule victoire (2-1) contre Melen et Halanzy (10-3v) sont en queue de classement. Auvelais et Melen (13) les précèdent. Le SRU Verviers (15) est remonté en milieu de grille.

Long chassé croisé en tête 
À l'issue du premier tour, le  sont jouées trois autres rencontres de la « journée 23 ». Visé, vainqueur (0-1) à Verviers revient à 2 points du podium.

À l'occasion de la , bien qu'il partage (1-1) contre Malmedy, Dinant (25-10v) prend la tête car Stavelot (23) domine Herstal (25-9v) (3-0). Une semaine plus tard, les « Copères » (27) augmentent leur avance en battant Blégny (3-1) et qu'Herstal (26) partage (2-2) à l'US Ferrières, pourtant seulement .

Les équipes du trio de tête intervertissent plusieurs fois leur place au classement au gré des résultats. La « journée 19 » remet les compteurs à zéro ! Dinant (27-11v) est battu à Auberl (1-0), Stavelot (27-10-v) gagne (1-2) à Blégny et Herstal (27-9v) ne fait pas mieux qu'un nul vierge contre Montégnée. Visé (21) et le duo Aubel/SRU Verviers (21) sont en poursuite. Bomal (15) Ferrières (14) et Halanzy (12) sont les trois relégables.

Herstal (29) repasse seul en tête lors de la  quand Dinant (28) est accroché (0-0) par Montegnée et que le match «Stavelot-SDU Verviers» est remis. Huit jours plus tard, Herstal (29) est battu au « Skill », alors Dinant (29) partage à Ciney et que Stavelot (29) ne tremble pas à Ferrières (1-4). Visé (25) et SRU Verviers (23) veulent encore y croire.

À partir du début du mois de , le classement de cette série devient de plus en plus difficile à déchiffrer car les matchs avancés ou remis perturbent la clarté de la lecture. Lors de la , le match «Aubel-SRU Verviers» est remis et pour la , il n'y a que trois rencontres qui se déroulent.

Au soir du , on a le classement suivant : Herstal (33-23m), Stavelot (21-21m), Dinant (30-23m), Visé (29-23m), SRU Verviers (23-20m) et Aubel (23-20m). En base de tableau, toutes les équipes concernées ont presté 22 fois . Derrière un quatuor avec 19 points, on a Malmedy/Ferrières (16) puis Halanzy (13).

Le  '72, sont joués les deux derniers matchs de la « journée 23 » ainsi que la rencontre d'alignement qui voit Stavelot battre Verviers (1-0). Avec ce septième succès consécutif, le « matricule 126 » (33-22m-13v) prend la tête devant Herstal (33-23m-12v). Dinant (30-23m) et Visé (29-23m) complètent ce qui devrait être le « dernier carré » puisque Verviers battu compte 10 points de retard (et 2 matchs joués en moins).

On a alors enfin droit à cinq journées complètes. Après la , Herstal (37), qui vient de battre (2-0) Dinant (31) est aux commandes, suivi de Stavelot (36) et de Visé (31). Les quatre dernières places sont occupées par Bomal (19), Malmedy (18), Ferrières (17) et Halanzy (15) qui a joué une rencontre de plus que les trois qui le précèdent.

À l'occasion de la , Visé (33) entretient le suspense en gagnant (2-0) contre Herstal (37). Stavelot (37) n'en profite pas car il est tenu en échec (2-2) par Malmedy qui lutte pour le maintien. Une semaine plus tard, Herstal (39) atomise Bomal (5-1), alors que Stavelot (38) et Dinant (34) se neutralisent (2-2). Visé (33) est défait (2-1) à Ciney et perd ses dernières illusions de titre.

La « journée 28 » permet à l'AS Herstalienne (41) de conforter son leadership. Le « matricule 82 » va s'imposer (0-2) à Auvelais tandis que Stavelot (38) est surpris à Montegnée (0-2). Dinant (36) qui a battu Ferrières est  Visé (34). Halanzy (17) qui ne doit plus jouer que deux rencontres est mathématiquement relégué car le premier sauvé (Bomal) compte 22 points.

Herstal, 15 ans après 
Le titre est attribué lors de l'avant-dernière journée. L'AS Herstalienne SR bat Malmedy (1-0) alors que Savelot est contraint au partage à domicile (1-1) contre Melen-Micheroux. Les « Armuriers » retrouvent la Division 3 qu'ils avaient quittée 15 ans plus tôt.

Pour la seconde place, les Stavelotains (39) possèdent un point d'avance sur les Dinantais (28), et les deux formations comptent le même nombre de victoires. À l'autre extrémité du classement, la lutte pour éviter la descente est terminée. Battu par le leadeur Malmundaria et Ferrières dont la victoire sur Halanzy est inutile comptent trois points de retard sur Bomal qui est allé chercher le point nécessaire (3-3) à Ciney.

Test-match nécessaire 
Lors de l'ultime journée, la « solidarité namuroise » tourne à plein régime ! Bien que n'étant plus concernée, l'UBS Auvelais joue le coup à fond et étrille Stavelot (5-2). Mais de son côté, Dinant est tenu en échec à Visé (1-1) et ne se hisser directement à la . Terminant à égalité et points et de victoire, Dinant et Stavelot sont départagés par un test-match joué sur le terrain du Racing Tirlemont. Les « Copères » soufflent l'accès au tour final aux joueurs de la cité des « Blancs moussis » (2-0).

Classement final - Série B

Résultats des rencontres – Série B

Résumé 
Cette série est particulière dans son déroulement car jamais un club ne prend réellement l'ascendant en termes d'écart. Zele s'installe aux commandes tôt dans le premier tour et y reste jusqu'au terme du championnat malgré cinq défaites éparpillées au long de la compétition. Le « groupe de chasse » est composé du SC Boussu-Bois, de Zwevegem Sport mais aussi du FC Torhout (qui s'enfonce ensuite dans le classement durant le ), de Mouscron qui descend de Division 3 et de Flénu Sport qui monte de « P1 ». Aucune de ces formations ne parvient à dépasser le leadeur ne fût-ce qu'une journée. Le SC Boussu, qui est longtemps avec un match joué de moins, est en position idéale pour le faire, mais il loupe complètement sa fin de parcours et doit même laisser la place de dauphin à Zwevegem. L'Excel' Mouscron paie lourdement un début de championnat manqué (2 sur 12).

C'est la première fois que le K. FC Eendracht Zele atteint la Division 3.

L'US Tournaisienne qui termine par une série de 10 matchs sans victoires, dont 5 revers de rang en fin de championnat et Frameries (sept défaites de suite pour terminer) sont relégués en compagnie du Vereniging CS Ieper qui s'est réveillé trop tard (6 victoires en 8 matchs de rang en fin de compétition, dont les 4 derniers). Le « matricule 100 » était le plus ancien club présent en Promotion avec 12 saisons de suite. De son côté, le « Bosquetia » ne reviendra jamais en nationale jusqu'à sa disparition en 1988 dans une fusion avec son voisin du SC Frameries.

L'Eendracht Zele et le SC Boussu-Bois (8) occupent la tête après 5 journée, devant les promus de Deerlijk (7). Ensuite huit formations sont groupées à 6 et 5 points.L'Excelsior Mouscron (1) et Gullegem (0) ont très mal débuté.

Zele en tête, bon gré mal gré 
Au tiers du championnat, Zele (15) et Boussu (14) sont toujours devant, mais c'est le FC Torhout (13) qui s'est hissé sur le podium. Deerlijk, le promu de Lede et Zwevegem (11) suivent devant un autre trio composé de Meulebeke, le nouveau venu de Flénu et de Mouscron (10) qui a réalisé un 9 sur 10 dont quatre victoires de suite. Après un beau « 6 sur 6 » en débutant, le Stade Brainois (8) est en net recul à la  avec huit matchs sans succès. L'US Tournai (7), Gullegem et Ypres (6) ferment la marche.

Après la , on a droit à cinq rencontre de la  normalement programmée en . L'US Tournaisienne (10) obtient sa deuxième victoire de la saison en prenant le dessus sur Torhout (15).

Zele devant, mais ne se détache pas 
Au tournant de la , Zele (22) reste seul en tête malgré une défaite à Mouscron (2-0) lors de la « journée 13 ». Boussu-Bois (21) aligne 8 matchs sans défaite mais avec 6 partages. Torhout (20) se maintient sur le podium mais sans le retour de l'étonant Flénu (18) qui précède la Jong Lede (17).

Avec cinq revers de suite, Deerlijk (12) est en compagnie de Lessines, juste devant les deux derniers Ypres (11) et Frameries (10) qui s'effondre après avoir fait mine de se caler dans le ventre mou du classement.

Avant la première journée du second tour, le « Bosquetia » prend un point (0-0) contre Lede dans une rencontre prévue pour la « journée 23 ». La  propose le « sommet » entre les deux meneurs. L'Eendracht Zele (24) bat Boussu (21). Mais une semaine plus tarrd, le leadeur (24) est défait (2-0) à Zwevegem (20). Boussu (23) qui a gagné (3-4) à Flénu (20) résorbe son retard ; alors que Torhout (20) a subi la loi de Deerlijk (1-2). Mouscron (20), victorieux à la Jong Lede (0-1) revient se mêler au groupe de tête.

À l'occasion de la « journée 18 », Zele (25) ne peut mieux faire que (1-1) à domicile contre Dendermonde. Vainqueur de Lede (3-1), le Sportinc Club Boussu-Bois (25) égale le nombre de points du meneur. Mouscron (22) qui a battu Zwevegem (2-0) et Flénu (22) qui a gagné à Lessines (1-3) se partagent la troisième marche du podium.

Les deux meneurs, Zele et Boussu (27), qui s'est imposé (4-0) contre Mouscron (22), confortent leur position lors de la , pendant que Flénu (22) est défait (1-2) par Zwevegem (22) et que Torhout (21) partage avec le Stade Brainois (2-2).

Zele (28) perd de nouveau une unité lors de la  avec un nul (1-1) à Gullegem. Flénu (24) devient seul  après sa victoire à Frameries (1-3), car l'Mouscron (22) a mordu la poussière (4-0) à Torhout (23) et que Zwevegem (23) est contraint au nulm (3-3) par Dendermonde. La rencontre « Braine-Boussu » est remise.

Les poursuivants « hésitent » trop 
Lors de la « journée 21 », seuls Zele (30) et Flénu (26) s'imposent parmi les équipes de tête. Boussu (28) a été contraint au partage (0-0) par Frameries (14) dont la posture () ne s'arrange guère. Cinq formations se tiennent à 24 et 23 points derrière le trioo de tête.

En fond de classement, Ypres (14) qui vient d'aligner 6 défaites et Frameries (14) qui reste sur 12 matchs sans victoires semblent mûrs pour la « P1 ». Lessines (17), revient peu à peu surn l'US Tournai (19) qui a trois victoires de moins que Meulebeke (19). , le Stade Brainois (20) a joué deux rencontres de moins que ses poursuivants.

Le , Boussu-Bois (28) concède un revers (2-0) à Torhout (25) et ne profite donc pas du partage réalisé par Zele (31) au Stade Brainois (1-1). Même constat pour Flénu (26) qui est surpris chez le pourtant mal lot Meulebeke (4-2). Zwevegem (25) quii a fait match nul (3-3) contre Deelrijk limite la casse. Une semaine plus tard, lorsque sont joués les deux dernières rencontres de la « journée 23 », Boussu (30) met la pression sur Zele (31) qu'il bat (2-0).. Par ailleurs, Ypres (13) bloque a 6 sa série de revers en battant Braine (21).

Tous les candidats au titre s'imposent lors de la , excepté Torhout (26) accroché (0-0) à Dendermonde (25). Victorieuse (4-0) de Meulebeke (21), l'US Lessinoise (20) dépasse Tournai (19) qui redevient relégable.

La  est mauvaise pour les trois cercles hennuyers du groupe de tête. Mouscron (28) et Flénu (29) sont obligés de partager les points, respectivement à Tournai ('1-1) et à Lede (0-0). Pire, Boussu-Bois (32-24m) est battu nettement (4-1) chez...la lanterne rouge Ypres. Zele (35) en profite pour s'éloigner et Zwevegem (29) revient sur Flénu.

Alors que les autres prétendants gagnent, Flénu (30) perd une nouvelle unité contre Deerlijk (2-2) et descend à la .

La  est celle des grandes décisions car si Zele (38) partage (1-1) à la Jong Lede, seul Zwevegem (33) en profite en gagnant (0-2) à Torhout (28). Boussu (34), Mouscron (32) et Flénu (30) sont battus, respectivement à Meulebeke, Deerlijjk et Ypres. L'amlitude du revers de Boussu étonne  7-1 ! Le Frameries est mathématiquement condamné par sa défaite contre Gullegem (0-3). Avec encore trois rencontres à jouer, le « Bosquetia » avec 16 points est retardé de 6 unités et de 4 défaites par rapport à Lessines, premier sauvé.

Il est dit que rien ne peut arriver de fâcheux à l'Eendracht Zele cette saison. Bien que battu (3-1) à Lessines, le leadeur peut rester « zen » car Boussu (35) et Zwevegem (34-13v) ses deux plus proches rivaux se neutralisent (0-0). C'est Mouscron (34-14v) qui se remet à rêver de la deuxième place après sa victoire sur Frameries (2-0). Ypres (19) bat l'US Tournai (20)  (1-0). Ce résultat scelle le sort des deux clubs qui sont mathématiquement relégués à la suite de la victoire de Lessines (24) sur le leadeur. Distancé de 5 victoires, le « matricule 26 » tournaisien ne peut plus dépasser les Lessinois.

Le , s'il ne l'avait pas encore fait, Boussu comprend que le titre va lui échapper pour la  de suite, lorsque le match d'alignement qui l'oppose à Braine se solde par un partage (1-1).

 L'Eendracht Zele en D3 
Les deux dernières journées sont inversées, la  disputée avant la .

Flénu pense donner un coup de pouce à son presque voisin de Boussu en accrochant Zele (1-1), mais on est loin du compte car le « matricule 167 » est battu (1-0) à Gullegem. Zwevegem qui a écarté Lede (2-1) revient à la hauteur des Boussutois. Les deux formations comptent le même nombre de victoires. Le point « perdu » à Flénu est donc néanmoins suffisant pour apporter le titre au K. FC Eendracht Zele qui monte en « D3 » pour la première fois de son Histoire. Zwevegem Sport gagne (1-2) à l'US Tournaisienne lors de l'ultime journée et souffle la deuxième place à Boussu-Bois qui s'écroule devant Lessines (0-5).

 Classement final - Série C 

 Résultats des rencontres – Série C 

 Résumé 
L'incertitude plane longtemps en tête de cette série, car si plusieurs formations ont de solides arguments, aucune de prend réellement l'ascendant. La place de leadeur change plusieurs fois de titulaires durant le premier tour. Après la trêve des Confiseurs, un groupe se détache mais la lutte reste serrée. La liste des champions potentiels se réduit petit à petit. Hoeselt, Hoogstraten et le TC Tienen se révèlent les candidats les plus sérieux. Ce sont finalement les Limbourgeois qui émergent devant les Anversois, alors que les Brabançons craquent en fin de parcours.

Dans le bas du classement, en début de compétition on retrouve des équipes comme Westerlo ou Duffel avant que celles-ci ne se reprennent. Finalement Houthalen et Retie s'effondrent totalement pendant le second tour. Chacune ne prend que 7 points, dont 4 après la relégation mathématique pour Houthalen. Le Daring Leuven fait figure de miraculé. Après un départ atroce (5 sur 12) et un premier tour bouclé avec seulement 8 points, les « Daringmen » engrangent 17 unités et assurent leur maintien.

C'est Zonhoven (7) qui prend le meilleur départ (6 sur 6) mais doit ensuite concéder le retour de Heist, de Hoeselt et de Hoogstraten (7). Geel, le RC Tirlemont et Meerhout (6) suivent. En fond de classement, Houthalen (3) et le Daring Louvain (2) n'ont pas encore gagné en cinq matchs. Ces deux formations sont séparées par le néo-promu de Putte qui n'a que 2 points obtenus, etc. contre Hoeselt (2-1) lors de la journée initiale.

 Pas de meneur autoritaire 
Après 7 journées, le Racing Tirlemont est seul en tête (10-5v) devant Hoogstraten (10-4v) et Heist (9). On retrouve ensuite un quintet avec 8 points et un trio à 7. Putte (4) et le Daring Lovain (3), précédés du trio Houthalen/Rijkevorsel/Westerlo (5), ferment la marche. Mais lors de la , le leadeur tirlemontois (10) prend une « correction » (6-0) à Heist Sportief (11-5v) qui prend la tête devant Hoogstraten (11-4v) lequel a partagé à Houthalen (1-1). Hoeselt, Geel et Bree (10) se positionnent ensuite.

Heist (11-5v) ne reste aux commandes qu'une semaine, le temps de subir la loi de Wijgmaal (3-1). C'est Hoogstraten (13-5v) qui devient leadeur, devant un trio avec 12 unités : Tirlemont (6v), Bree et Hoesetl (5v). Houthalen et Westerlo (6), Rijkevorsel (5) et D. Louvain (4) sont les principaux menacés.

Après la , Hoogstraten (15) reste en place, devant Tirlemont (14) et une triplette composée de Bree, de Hoeselt et de Zonhoven (13). Le Daring Leuven est la seule équipe sans victoire. Elle est logiquement lanterne rouge avec 4 points.

 Situation confuse car très serrée 
Un regroupement important se produit lors de la , quand Hoogstraten (16-6v) et Tirlemont (15-7v) sont contraints à partager. Bree, Hoeselt et Zonhoven (15-6v) en profitent. Heist et Wijgmaal comptent 12 unités.

Deux rencontres de la  sont ensuite disputées, dont le duel au sommet « Bree-Hoeselt » qui tourne à l'avantage des visiteurs (0-1). Hoeselt (17) prend les commandes avec un match de plus. Zonhoven est surpris par Duffel (0-2).

La  voit le Daring Louvain obtenir sa première victoire (0-2) à Meerhout. Hoeselt (19-13m), Hoogstraten (18), Zonhoven (17-13), qui a battu Tirlemont (15-12m) chez lui (1-3), forment le podium devant Bree (16-13m).

 Un groupe de tête se forme 
À l'approche de la mi-parcours, un trio de tête semble se détacher: Hoeselt (21-14m), Hoogstraten (20-13m) et Bree (18-14m). Zonhoven (17-14m) a perdu (0-2) contre Meerhout (13) alors que Tirlemont (16) n'a ramené qu'un point de Duffel. Mais la  redistribue les cartes. Hoogstraten (22-14m) repasse devant par un succès (1-4) à Heist, à la suite du revers (2-0) d'Hoeselt (21-15m) à Tirlemont (18-14m). Le SK Bree (18), battu à Putte, doit laisser passer Zonhoven (19).

Lorsque la mi-championnat est atteinte, Hoeselt (23-16m) a repris la tête avec sa victoire (0-1) à Zonhoven (19-16m) et la défaite (2-1) d'Hoogstraten (22-15m) à Bree (20-16m). Tirlemont (19-15m) doit se satisfaire d'un point (0-0) à Putte. Houthalen (11), Rijkevorsel (9) et le Daring Louvain (8) sont les trois relégables derrière le duo Wijgmaal/Retie (12).

 Hoeselt et Hoogstraten prennent les commandes 
En gagnant (2-1), lors de la , un autre sommet contre Bree (20), Hoeselt creuse le premier écart significatif. Seul Hoogstraten (24) reste une menace. Tirlemont (20) et Zonhoven (20) ont fait match nul. Une semaine plus tard, Hoeselt (27) conforte sa position en dominant Putte (5-2) pendant que Hoogstraten (25) et Tirlemont (21) se neutralisent (1-1). Chacun de leur côté, Bree et Zonhoven (21) concèdent aussi un partage.

À l'occasion de la , la défaite subie par Hoeselt (2-1) à Duffel est atténuée par le fait que Hoogstraten s'est aussi incliné (1-0) à Zonhoven. Celui-ci, tout comme Bree et Tirlemont grignotent deux points. D'ailleurs, huit jours plus tard, Hoeselt (29-20m) reprend de la distance quand Hoogstraten (26-29m) est accroché à Duffel (1-1). Tirlemont qui a battu Bree (2-1) et Zonhoven (25) s'accrochent derrière le duo de tête. Bree subit le retour de Heist Sportief (23).

À dix rencontres de la fin, Hoeselt (30-21m) conserve son viatique sur Hoogstraten (27-20m-10v) qui doit laisser passer Tirlemont (27-20m) et Zonhoven (27-21m) qui ont une victoire de plus. Heist et Bree (25) sont les deux derniers à encore espérer « gagner quelque chose » car le  Westerlo n'a que 22 unités. En fond de grille, cela devient problématique pour Houthalen (11) avec six défaites de suite. Retie, 13 points dont neuf partages, n'est pas mieux. Par contre le Daring Louvain (15) aligne trois victoires de rang et talonne désormais Rijkevorsel (15) et le duo Geel/Wijgmaal (16).

 Hoeselt s'isole... 
Le RC Tienen (29) devient seul  lorsque Hoeselt (31) et Hoogstraten (28) se neutralisent (0-0) lors de la . Heist (27) se joint au groupe avec Bree (27) qui est allé gagner (0-1) à Zonhoven (27).

La  vaut son pesant d'or pour Hoeselt VV. Le leadeur limbourgeois (33) s'impose (2-3) au Daring Louvain, alors que ses cinq plus proches poursuivants ne prennent qu'au mieux une unité. Une conjoncture idéale une semaine avant que ne soient disputées les parties restantes de la « journée 23 » qui remet toutes les formations à égalité en termes de parties jouées.

La journée d'alignement est largement favoravble à Hoeselt (33) qui constate que seul Heist (29-12v)s'est imposé. Tirlemont (30) a partagé (1-1) à Geel et Hoogstraten (29-10v) est battu (1-0) à Louvain.

La lutte pour le maintien est serrée entre Geel et Wijgmaal (19) Reties (18) qui vient de gagner deux fois de suite, et le duo D. Leuven/Rijkevorsel (17). Houthalen (11) est moribond avec à présent 9 défaites consécutives.

 ...et résiste 
Lors de la , seuls Hoeselt (35) et Tirlemont (32) s'imposent. Les « Sucriers » ont repoussé (3-2) Heist (29). Hoogstraten (29) craque et perd contre la lanterne rouge Houthalen (2-3). Zonhoven (29) gagne et Bree (27) perd. Les équipes en difficultés en bas de classement vendent chèrement leur peau. Les deux premiers en font les frais à l'occasion de la « journée 25 ». Heist (35) est battu (4-3) à Rijkevorsel et Tirlemont concède un nul (1-1) à Houthalen. Heist (33) se rapproche avec Hoogstraten (31), devant Zonhoven (30) qui a partagé avec Geel.

Le sommet de la , « Hoeselt (36)-Heist (32) » se solde par un nul vierge. Comme St-Jozef SK Rijkevorsel s'offre le scalp du  après celui du , Tirlemont reste bloqué à 33 points et 13 victoires. Hoogstraten qui a battu Meerhout (2-1) revient à 33 points et 12 victoires. Bree (31) a peiné mais a battu (2-1) Retie pour dépasser Zonhoven (30) défait (1-3) par le Daring Leuven.

Si le statu quo plane en tête au terme de la , avec des succès conjugués des trois meneurs, Heist (33) et Bree (32) se neutralisent (1-1). Battu (1-2) par Wijgmaal, le Sporting Houthalen est mathématiquement assuré de descendre.

Le titre est attribué au terme de la . Avec quatre points et autant de victoires d'avance, Hoeselt VV est sacré et atteint la Division 3 pour la première fois.

En bas de classement, le Daring Louvain (22) quitte la zone rouge pour la première, au détriment de Rijkevorsel (21). Wijgmaal et Geel (23) restent menacés, Retie est relégué.

 Qui sur le  éjectable ? 
À l'occasion de l'avant-dernière journée, Hoogstraten (38) gagne (0-1) à Putte et s'assure la deuxième place donnant accès au tour final, en raison de la défaite de Tirlemont (35) contre Duffel (1-2).

Geel assure son maintien en battant Retie (2-0). Par contre le Daring Louvain (23-7v), après un nul blanc à Heist et Wijgmaal (23-7v) battu par Bree (0-1) reste menacés par Rijlkevorsel (21-7v) défait (1-3) par Westerlo. Pour l'anecdote, signalons la défaite du champion (1-0) chez la lanterne rouge Houthalen.

La journée de clôture ne recèle que la désignation du troisième descendant comme incertitude. Rijkevorsel gagne (0-5) à Duffel, mais le Daring Louvain (25) bat Houthalen (2-1) et Wijgmaal tient le (0-0) à Zonhoven. Le « Sint-Jozef SK' est renvoyé en « P1 » après une aventure de trois saisons en nationale. Tout comme Houthalen et Retie, le « matricule 727 » n'y remontera jamais (jusqu'à 2015). Hoogstraten (39) conserve sa deuxième place à la faveur d'un partage (0-0) contre Heist, rendant inutile la victoire (3-0) de Bree contre Putte. De son côté, le Racing Tirlemont, longtemps candidat au titre, ne finit que sixième après une troisième défaite de rang.

 Classement final - Série D 

 Résultats des rencontres – Série D 

 Résumé 
Aucune formation ne prend réellement le dessus pendant le premier tour. Ensuite, Denderleeuw est largement au-dessus du lot avec un parcours de feu: 27 points sur 30. C'est la première montée en Division trois pour le cercle flandrien. Promu pour la première fois en nationale, le FC Liedekerke réalise un magnifique parcours. Mais les Brabançons craquent en fin de parcours et doivent laisser la deuxième place à leurs presque voisins de Merchtem qui réalise aussi un superbe  tour (26 sur 30) et termine par une série de huit victoires. Willebroek qui s'est réveillé trop tard termine tout de même sur le podium.

Cappellen et Marchienne passe la quasi-totalité du championnat dans la zone rouge dont ils ne peuvent s'extirper. Le troisième relégué est Humbeek qui perd son duel à distance avec le SCUP Jette. Les montants de l'AS d'Auderghem qui doit son maintien à son excellent début de campagne (13 sur 20 en entame, et 18 sur 30 à mi-parcours).

Après cinq journées, il n'y a plus aucune formation invaincue. Un trio mène avec 7 points: Grimbergen, Liedekerke qui arrive de « P1 », et Pamel suit par le quatuor Denderleuw/'s Gravenwezel/Tubantia/Overijse avec 6 unités. Les trois descendants de « D3 » débutent fort moyennement. Wavre Sport enchaîne trois défaites d'entrée, avant de gagner deux fois. Le Maccabi Anvers est en position de relégable avec 3 points, mais les Anversois comptent un match de moins, à la suite de la remise de leur déplacement à Merchtem lors de la deuxième journée. Humbeek (4) et le SCUP Jette (1) n'ont aucune victoire.

Cinq rencontres plus tard, la situation reste très équilibrée avec les neuf premiers groupés sur 2 points. Les montants d'Auderghem et de Liedekerke (13) réussissent leurs grands débuts en séries nationales, ils sont en compagnie d'Overijse (13). En bas de classement, Marchienne et Humbeek (8) précèdent Wavre Sport (6-2v), Cappellen (6-1v) et le « SCUP » (5).

Trois rencontres de la « journée 23 » sont jouées avant la . Elles concernent surtout des équipes de bas de tableau. Le SCUP Jette (9) empoche un troisième succès (1-0) contre le Maccabi (9), pendant qu'Humbeek (10) obtient une deuxième victoire (1-0) devant Marchienne (10). Plus haut dans la grille, Grimbergen (14) partage (2-2) à l'AS Auderghem (14).

 Liedekerke premier leadeur isolé 
Ce n'est qu'au terme de la « journée 12 » que l'on a, pour la première fois, une équipe seule en tête. Le FC Liederkerke (17) devance le quartet composé de Pamel (7v), Auderghem/Grimbergen/s'Gravenwezel (6v) qui ont 16 unités. Overijse (15) est sixième.Le SCUP (9), Wavre Sport (6-2v) et Cappellen (6-1v) sont relégables.

Au virage de la mi-championnat Liedekerke (20-8v) est champion d'automne devant Denderleeuw (20-7v). Le club flandrien est longtemps resté entre le ventre mou et le « subtop » avant de remporter quatre de ses cinq derniers matchs. Grimbergen qui était seul devant après la  journée est désormais troisième, ex aequo avec s'Gravenwezel (19). Quatre teams comptent 18 unités: Auderghem, Pamel et Tubantia (7v) ainsi que Merctem (6v). Wavre Sport (11), Marchienne (10) sont sur les places descendantes avec Cappellen (6), lequel avec 1 succès et 4 partages est très mal embarqué.

 Denderleeuw prend les commandes 
Au terme de la  journée, le FC Denderleeuw prend la tête (26) grâce à sa victoire à Pamel (0-1) et le partage (1-1) de Liedekerke (25) au Tubantia Borgerhout (20). Grimbergen, s'Gravenwezel et Merchtem (20) ont dû lâcher un peu de lest. Wavre, Marchienne (13) et Cappellen (10) qui a pourtant capté deux succès de suite sont les trois derniers.

Une semaine plus tard, le meneur (27) est accroché (1-1) à Marchienne, mais Liedekerke (26) concède le même score à Auderghem. Merchtem (24) devient seul  après les nuls réalisés par Grimbergen et 's Gravenwezel (23).

Denderleeuw (31) remporte (2-0) le sommet de la  journée contre Liedekerke (28-11v) qui concède le retour de Merchtem (28-10v) lequel a atomisé Marchienne (5-0). Le SK 's Gravenwezel (27), vainqueur (3-0) de Cappellen, s'accroche encore, mais derrière l'écart monte à 7 points pour le trio Pamel/Grimbergen/Tubantia (24).

 Les écarts grandissent 
À l'occasion de la « journée 22 », le trou est fait quand Denderleeuw (33) va gagner (0-1) à Grimbergen (24) et que Liederkerke (30) prend le dessus (1-0) sur Merchtem (28). 's Gravenwezel (27) prend une correction (5-1) au « SCUP » (18) qui rejoint Wavre et Humbeek, deux points derrière le Maccabi. Marchienne et Cappellen ferment la marche.

C'est le  que sont joués les matchs restant de la  journée. Vainqueur (1-2) à Wavre Sport (18), Denderleeuw (35) profite aussi du partage (2-2) de Liedekerke (31) contre Overijse (23). Merchtem (30) écarte 's Gravenwezel (27) (1-2). Cette situation est confirmée lors de la  journée quand le leadeur (37) bat la lanterne rouge Cappellen (2-0) et que Liedekerke (32) laisse filer une nouvelle unité à Wavre Sport (1-1). Ayant battu Tubantia (2-1), Hoger-Op Merchtem revient à égalité avec Liedekerke. La lutte pour le maintien semble perdue pour Cappellen (12). La Marchiennoise des Sports (16) ne doit plus musarder car Wavre Sport le SCUP Jette sont déjà à « 19 ». Intercalé, Humbeek (18) est aussi en danger.

Statu quo en tête lors de la  manche. Denderleeuw aligne 13 matchs de suite sans défaite, dont 12 victoires. Wavre Sport (21) va chercher (0-3) deux points importants à Auderghem (23) qui ne réalise qu'un piètre « 5 sur 20 » depuis le début du second tour.

 Denderleeuw sacré 
Le titre se profile toujours davantage pour Denderleeuw (41) qui s'impose aisément (3-0) contre Overijse. Pendant ce temps, Merchtem (36), qui gagne sur le même score devant Grimbergen, chipe la deuxième place à Liedekerke (34), battu (1-0) à 's Gravenwezel.

Lors de la  journée, Liedekerke (34) s'écroule et perd une deuxième fois de suite (0-2) devant le Maccabi, alors que les deux premiers font carton plein. Willebroek (31) s'est relancé et revient quatrième, mais il est trop tard pour pouvoir décrocher la  place distante de 7 points. Marchienne (18) va chercher la victoire de l'espoir (1-3) à Cappellen (12) qui est mathématiquement relégué. Wavre Sport (25) assure son maintien en gagnant (0-1) au SCUP Jette (20). Auderghem (23) n'est pas encore sauvé car le SCUP (20) et Humbeek (19) restent des menaces.

Merchtem (40) maintien le suspense lors de la  journée, en battant Denderleeuw (43). À Overijse, Auderghem obtient (2-2) le point qui assure son maintien. Battue par Grimbergen (1-2), la « RAMS » (18) est renvoyée en « P1 » par la victoire (3-0), contre Borgerhout, du SCUP Jette (22) qui compte ainsi trois victoires de mieux que les Carolos. Humbeek (20) ne réalise qu'un partage (2-2) avec Wavre mais peut encore dépasser le SCUP.

Tout est dit au terme de l'avant-dernière journée. Le FC Denderleeuw (45) décroche le titre en battant 's Gravenwezel. HO Merchtem (42), qui gagne (2-4) à Pamel, est certain de terminer deuxième. Pour l'honneur, Willebroek (34) s'impose (2-0) contre Liedekerke et lui chipe la troisième marche du podium. Le SCUP va gagner (1-3) à Cappellen et assure son maintien. Alors qu'une victoire n'aurait de toutes façons pas suffit en raison du nombre respectif de victoires, Humbeek ne fait pas mieux qu'un nul vierge à Auderghem et est condamné à descendre.

 Tournoi pour désigner le «  Champion de Promotion » 
Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Le règlement de l'époque, s'est adapté et désormais, si chacune des formations remporte une manche, la différence de buts, puis les buts inscrits en déplacement sont prépondérants. Si l'égalité subsiste, on joue une prolongation de 2x15 minutes à l'issue du match retour puis on procède à une séance de tirs au but. La finale est prévue en une manche avec prolongation de 2x15 minutes puis une séance de tirs au but, si nécessaire.

1 La finale s'est jouée sur le terrain du FC NinovePrécisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

 Tour final des  classés 
En raison de la fusion entre le R. Racing White (matricule 47) et le R. Daring CB (matricule 2) qui donne naissance au R.W.D.M. (matricule 47), le matricule 2 disparaît. Cela libère une place en Division 3 qui est dévolue au R. Dinant FC, vainqueur de ce tour final des .

Compte tenu du test-match nécessaire dans la « Série A », les six rencontres ne sont pas jouées pas selon l'agenda habituel (3x2), mais selon une chronologie « 1-2-2-1 ».

 Résultats des rencontres 

1 L'arbitre de la dernière rencontre était le futur référée international Monsieur Marcel van Langenhove.

 Classement 

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: AS Herstalienne SR  en Promotion (D4) Champion B: K. FC Eendracht Zele  en Promotion (D4) Champion C: Hoeselt VV  en Promotion (D4) Champion D: FC Denderleeuw  en Promotion (D4) Douzième et Treizième titre de Promotion (D4) pour la Province de Flandre orientale
 Onzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Liège
 Onzième titre de Promotion (D4) pour la province de Limbourg

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Denderleeuw, Herstal, Hoeselt et Zele) sont promus en Division 3, d'où sont relégués le RC Gent, le Vigor Hamme, Herve et Seraing.

À la suite de la fusion entre le R. Racing White (matricule 47) et le R. Daring CB (matricule 2) qui donne naissance au R.W.D.M. (matricule 47), le matricule 2 disparaît. Cela libère une place en Division 3. Le montant supplémentaire depuis la Promotion est le R. Dinant FC.
 Relégations vers les séries provinciales 
Des clubs sont relégués vers le  niveau désormais appelé « Première provinciale ».

 Montées depuis les séries provinciales 
Treize clubs sont admis en « Promotion » ( niveau) depuis le  niveau appelé « Première provinciale ».

Le  montant est dû à la fusion entre le R. Racing White (matricule 47) et le R. Daring CB (matricule 2) donnant naissance au R.W.D.M. (matricule 47). La disparition du matricule 2 libère une place dans les séries nationales.

 Débuts en Promotion 

1 club ayant déjà évolué en séries nationales joue pour la première en Promotion (D4).
 R. Excelsior Mouscron  club hennuyer différent à évoluer à ce niveau - (ex-aequo avec Flénu Sport, voir ci-après)

 Débuts en séries nationales 
9 clubs différents apparaissent pour la toute première fois de leur Histoire en séries nationales.
 K. FC Putte, Retie SK  et  clubs anversois différents à évoluer en Promotion (D4) –  et  en nationale.
 AS d'Auderghem, FC Liedekerke  et  clubs brabançons différents à évoluer en Promotion (D4) -  et  en nationale.
 K. VC Deerlijk Sport  club flandrien occidental différent à évoluer en Promotion (D4) -  en nationale.
 VC Jong Lede  club flandrien oriental différent à évoluer en Promotion (D4) -  en nationale.
 FC Flénu Sport  club hennuyer différent à évoluer en Promotion (D4) -  en nationale.
 R. Aubel FC, R. CS Stavelotain  et  clubs liégeois différents à évoluer en Promotion (D4) -  et  en nationale.
 228 clubs différents sont apparus au  niveau des séries nationales.

 Changement d'appellation 
Au terme de cette saison, le K. FC Torhout'' (matricule 110) adopte une dénomination néerlandaise et devient le K. VK Torhout (matricule 110).

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4